Barbara Nowacka (ur. 1975) – polska polityk, córka Izabeli Jarugi-Nowackiej
 Ewa Nowacka (ur. 1934) – polska powieściopisarka
 Irena Nowacka (ur. 1950) – polska polityk, posłanka 
 Izabela Jaruga-Nowacka (1950-2010) – polska polityk, posłanka